Santa Laura se puede referir a:

Religión 
 Laura de Córdoba, viuda y mártir (†864), santa católica española - Festividad: 19 de octubre.
 Laura Montoya, misionera y fundadora (1874-†1949), la primera santa colombiana - Festividad: 21 de octubre.

Toponimia 
 Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, oficinas salitreras de Chile - Patrimonio de la Humanidad, UNESCO; o
 Estadio Santa Laura, recinto deportivo del "Club Unión Española", Santiago de Chile, Chile.